Patrik Berglund (né le  à Västerås, en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue à la position de centre.

Biographie

Carrière en club 
En 2005, il attaque sa carrière au VIK Västerås HK en Allsvenskan, la deuxième ligue la plus élevée en Suède. Il fut considéré parmi les meilleurs jeunes espoirs du hockey admissibles au Repêchage d'entrée dans la LNH 2006 et fut repêché  au total par les Blues de Saint-Louis. En 2008, il débute avec les Blues dans la LNH.

Le , il est échangé aux Sabres de Buffalo en compagnie de Vladimir Sobotka, Tage Thompson ainsi qu'un choix de 1ère ronde en 2019 et un choix de 2e ronde en 2021 en retour de Ryan O'Reilly.

Carrière internationale
Il représente la Suède au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2005-2006 ||VIK Västerås HK ||Allsvenskan||21||3||1||4||4|| - || - || - || - || -
|-
|2006-2007 ||VIK Västerås HK ||Allsvenskan || 35||21||27||48||30|| 1|| 0||0 || 0||0
|-
|2007-2008 ||VIK Västerås HK ||Allsvenskan || 36||21||24||45||18|| 15|| 2|| 10|| 12||14
|-
|2008-2009 ||Blues de Saint-Louis ||LNH || 76|| 21|| 26|| 47||16||4|| 0|| 0|| 0|| 2
|- 
|2009-2010 ||Blues de Saint-Louis || LNH || 71 || 13 || 13 || 26 || 16|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
|2010-2011 ||Blues de Saint-Louis || LNH || 81|| 22|| 30|| 52|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
|2011-2012 ||Blues de Saint-Louis || LNH || 82|| 19|| 19|| 38|| 30|| 9|| 3|| 4|| 7|| 6 
|-
|2012-2013 ||VIK Västerås HK ||Allsvenskan || 30 || 20 || 12 || 32 || 20 || - || - || - || - || - 
|- 
|2012-2013 ||Blues de Saint-Louis || LNH || 48 || 17 || 8 || 25 || 12 || 6 || 1 || 1 || 2 || 2 
|-
|2013-2014 || Blues de Saint-Louis || LNH || 78 || 14 || 18 || 32 || 38 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2014-2015 || Blues de Saint-Louis || LNH || 77 || 12 || 15 || 27 || 26 || 6 || 2 || 2 || 4 || 0
|-
| 2015-2016 || Blues de Saint-Louis || LNH || 42 || 10 || 5 || 15 || 16 || 20 || 4 || 5 || 9 || 4
|-
| 2016-2017 || Blues de Saint-Louis || LNH || 82 || 23 || 11 || 34 || 32 || 11 || 0 || 4 || 4 || 10
|-
| 2017-2018 || Blues de Saint-Louis || LNH || 57 ||17 ||	9 || 26 || 30 ||-|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2018-2019 || Sabres de Buffalo || LNH || 23 || 2|| 2|| 4|| 6||-|| -|| -|| -|| - 
|-
|2019-2020 || Djurgårdens IF || SHL || 49 || 17 || 14 || 31 || 22 || - || - || - || - || - 
|-
| 2020-2021|| Brynäs IF || SHL  || 5 || 13 || 14 || 27 || 20 || 1 || 0 || 2 || 2 || 0

| 717 || 170 || 156 || 326 || 248 || 60 || 10 || 16 || 26 || 24

Au niveau international

|-
| 2006 || align=left| Suède U18 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 4|| 1|| 5|| 0|| +2|| align="left"|  place
|-
| 2007 || align=left| Suède U20 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 1|| 2|| 3|| 0|| +1|| align="left"|  place
|-
| 2008 || align=left| Suède U20 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 3|| 4|| 7|| 14|| +3|| align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2009 || align=left| || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 1|| 1|| 0|| +2|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2011 || align=left| Suède || align="left"| Championnat du monde || 9|| 8|| 2|| 10|| 8|| +7|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2014 || align=left| Suède || align="left"| Jeux olympiques || 6|| 2|| 1|| 3|| 4|| -1|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2016 || align=left| Suède || align="left"| Coupe du monde || 2 || 1 || 0 || 1 || 0 || -1 || align="left"| Demi-finaliste

Trophées et honneurs personnels 
Nommé dans l'équipe type des médias du Championnat du monde 2011.

Références

Naissance en juin 1988
Naissance à Västerås
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur du VIK Västerås HK
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Médaillé d'argent olympique suédois
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du Brynäs IF